Bedug (Ngadiluwih), een bestuurslaag in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Bedug (Pangkah), een bestuurslaag in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java
 Bedug (drum), een grote drum die in een Javaanse gamelan wordt gebruikt